Des élections municipales en Espagne  ont lieu le .

Principales mairies 
 Dans les capitales de communauté autonome (en gras) et les 10 plus grandes villes :

Résultats par ville

Andalousie

Malaga 
Francisco de la Torre Prados, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu pour un troisième mandat.

Séville 
Le maire sortant, le socialiste Alfredo Sánchez Monteseirín est réélu pour un troisième mandat.

Aragon

Saragosse 
Le maire socialiste sortant, Juan Alberto Belloch, est réélu pour un second mandat.

Asturies

Oviedo 
Le maire sortant, Gabino de Lorenzo, du Parti populaire, est réélu pour un cinquième mandat.

Îles Baléares

Palma 
Le Parti populaire perd sa courte majorité, permettant à l'opposition de déloger la maire sortante, Catalina Cirer. La socialiste Aina Calvo lui succède.

Canaries

Las Palmas de Grande Canarie 
Le Parti populaire perd sa majorité au conseil municipal, au profit des socialistes. L'ancien président du gouvernement canarien, Jerónimo Saavedra devient maire, succédant à Josefa Luzardo. Notons également la chute de la Coalition canarienne, qui perd toute représentation.

Santa Cruz de Tenerife 
Même si la Coalition canarienne perd sa majorité absolue, le maire sortant CC, Miguel Zerolo, se maintient à la tête de la ville.

Cantabrie

Santander 
Le Parti populaire conserve la majorité au conseil municipal. Le maire sortant, Gonzalo Piñeiro, cède sa place à Íñigo de la Serna.

Castille-et-León

Valladolid 
Le maire sortant, Francisco Javier León de la Riva, du Parti populaire, est réélu pour un quatrième mandat.

Castille-La Manche

Tolède 
Le Parti populaire perd sa courte majorité au conseil municipal, permettant à l'opposition de défaire le maire sortant José Manuel Molina. Le socialiste Emiliano García-Page lui succède.

Catalogne

Barcelone

Estrémadure

Mérida 
Les socialistes reprennent la majorité au Parti populaire. José Ángel Calle Gragera succède à Pedro Acedo Penco.

Galice

Saint-Jacques-de-Compostelle 
Le maire sortant socialiste Xosé Sánchez Bugallo est réélu pour un troisième mandat.

Madrid

Madrid

Murcie

Murcie 
Le maire sortant, Miguel Ángel Cámara, du Parti populaire, est réélu pour un quatrième mandat.

Navarre

Pampelune 
La maire sortante, Yolanda Barcina, de l'UPN, est réélue pour un troisième mandat.

Pays basque

Bilbao 
Le maire sortant, Iñaki Azkuna, du PNV, est réélu pour un troisième mandat.

Vitoria-Gasteiz 
Les socialistes progressent et obtiennent le plus grand nombre de suffrages. Cela permet au candidat socialiste, Patxi Lazcoz, de succéder au maire sortant, Alfonso Alonso, du PP.

La Rioja

Logroño 
Le Parti populaire perd la majorité absolue au conseil municipal, permettant à l'opposition de défaire le maire sortant, Julio Revuelta. Le socialiste Tomás Santos lui succède.

Communauté valencienne

Valence

Villes autonomes

Notes

Liens externes 
  Résultats des élections

2007
Municipales
Politique en mai 2007